Марк Кри́стофер Ло́уренс (, род. 22 мая 1964, Лос-Анджелес) — американский актёр. Наиболее известен по роли Большого Майка в телесериале «Чак».

Также сыграл много эпизодических ролей на телевидении в таких телесериалах, как «Герои», «Меня зовут Эрл», «Расследование Джордан», «Дарма и Грег», «Малкольм в центре внимания», «Прикосновение ангела», «Сайнфелд», «Мерфи Браун» и «Держись, Чарли!». Лоуренс участвовал в радиосериале «Приключения в Одиссее» (Adventures in Odyssey) как «Эд Вашингтон».

Биография 

Марк Кристофер Лоуренс вырастила мать-одиночка в Комптоне, штат Калифорния. В десятом классе он принял участие в школьных дебатах и выиграл их. Его отправили на олимпиаду, а затем он принимал участие на межштатных и национальных конкурсах дебатов.

Его успехи привлекли внимание команды по дебатам из Университета Южной Калифорнии, и ему дали грант на обучение в этом высшем учебном заведении.

После окончания университета Лоуренс разогревал публику со стендапом в США, Австралии и Канаде перед выступлениями Джерри Сайнфелда и Родни Дэнджерфилда.

Также Лоуренс выступал в театре, где его и заметил Джеймс Кэмерон и пригласил его на роль в своём фильме «Терминатор 2: Судный день».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Киноактёры США